Delosites raridentatus är en ringmaskart. Delosites raridentatus ingår i släktet Delosites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Utöver nominatformen finns också underarten D. r. reiflingensis.

Källor 

Havsborstmaskar
raridentatus